Lofjord steht für: 

 Lofjord, ein Fjord in Norwegen
 Lofjord (Schiff, 1938), ein Wohn- und Zielschiff der deutschen Kriegsmarine und Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg